Walnut Grove School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Walnut Grove School (Osage, Iowa), NRHP-ID 02001028
 Walnut Grove School (Caneyville, Kentucky), NRHP-ID 87002516